Алексей Панкратьев:
 Панкратьев, Алексей Борисович (род. 1961) — советский шашечный композитор, российский преподаватель высшей школы.
 Панкратьев, Алексей Васильевич (1888—1923) — русский военный летчик.